Agache ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Agache (* 1955), rumänischer Opernsänger (Bariton)

 Lavinia Agache (* 1968), rumänische Turnerin